Хе́рби Хэ́нкок (имя при рождении Херберт Джефри Хэнкок, ; , Чикаго, Иллинойс, США) — американский пианист и композитор, обладатель 14 премий Грэмми. Один из наиболее влиятельных джазовых музыкантов XX века.

Биография 
Херберт Хэнкок родился 12 апреля 1940 в Чикаго. Херби был пианистом-вундеркиндом, он начал обучаться музыке в семилетнем возрасте и уже тогда начал проявлять себя талантливым музыкантом, сыграв в 11 лет Концерт для фортепиано № 5 Моцарта с Чикагским симфоническим оркестром.
Хэнкок начал играть джаз в средней школе, первоначально под влиянием Оскара Питерсона и Билла Эванса. Он также имел страсть к электронике и науке и получил два образования: в области музыки и электротехники в Гриннельском колледже.

В 1960 Херби был замечен трубачом Дональдом Бёрдом. После двух лет сессионной работы с Бердом, а также Филом Вудсом и Оливером Нельсоном, он подписал контракт с Blue Note Records в качестве сольного исполнителя. Дебютный альбом Хэнкока Takin’ Off (1963) имел мгновенный успех благодаря хиту «Watermelon Man».

В 1962 году Майлз Дэвис пригласил Херби Хэнкока присоединиться к The Miles Davis Quintet. За пять лет работы с Дэвисом Херби и его коллеги Уэйн Шортер (тенор-саксофон), Рон Картер (контрабас) и Тони Уильямс (барабаны) записали много произведений, которые позже были отнесены к классике джаза, в том числе «ESP», «Nefertiti» и «Sorcerer». Позже Херби выступал на «новаторских» «In A Silent Way» и «Bitches Brew» Майлза Дэвиса, которые возвестили о рождении джаз-фьюжн.

Сольная карьера Херби расцвела на Blue Note с классических альбомов, включая «Maiden Voyage», «Empyrean Isles» и «Speak Like a Child». В 1966 он записал звуковую дорожку к культовому фильму «Blow-up» Микеланджело Антониони, что привело Хэнкока к успешной карьере в кино и телевизионной музыке.

После ухода Дэвиса Херби Хэнкок собрал новую группу под названием The Headhunters (Охотники за головами), а в 1973 году записал альбом «Head Hunters». С хитом «Chameleon» он стал первым джазовым платиновым альбомом.

Творчество 
Музыка Хэнкока сочетает в себе элементы рока и соула наряду с вольными элементами джаза. Джазовые импровизации музыканта включают в себя уникальную смесь джаза, блюза и современной классической музыки. Некоторое время проработав в группе Майлза Дэвиса, Хэнкок смог переопределить роль джазовой ритм-группы и стал одним из первых архитекторов жанра пост-бибоп. Позднее он выступил одним из первых джазменов, совместившим синтезаторы и фанк. Несмотря на свою экспериментальность, его музыка мелодична и доступна для массового слушателя, благодаря чему музыканту удалось снискать популярность у слушателей поп-музыки.

Наиболее известными соло-работами Хэнкока являются музыкальные произведения «Cantaloupe Island», «Watermelon Man», «Maiden Voyage» и «Chameleon», а также синглы «I Thought It Was You» и «Rockit».

Признание 
 Сингл Rockit получил премию Грэмми 1984 года в категории «лучшее R&B исполнение», а видеоклип — 5 премий MTV за 1984 год.  (в качестве такового его можно увидеть в советском фильме «Курьер» 1986 года).

 В 1986 году за звуковую дорожку к фильму «Около полуночи» получил премию «Оскар» за лучшую музыку.

 В 2008 году за выпущенный в 2007 году трибьют-альбом River: The Joni Letters, посвящённый Джони Митчелл, стал лауреатом премии «Грэмми» в самой престижной номинации — «альбом года».

Мировоззрение 
Последователь буддийского движения Сока Гаккай.

Общественная деятельность 
Хэнкок выступает Послом Доброй воли ЮНЕСКО, а также председателем . Выступил инициатором провозглашения Международного дня джаза, отмечаемого 30 апреля (начиная с 2012 года).

Дискография 
 1962 — Takin’ Off (Blue Note)
 1963 — My Point Of View (Blue Note)
 1963 — Inventions And Dimensions (Blue Note)
 1964 — Empyrean Isles (Blue Note)
 1965 — Maiden Voyage (Blue Note)
 1968 — Speak Like A Child (Blue Note)
 1969 — The Prisoner (Blue Note)
 1969 — Fat Albert Rotunda (Warner Bros.)
 1971 — Mwandishi (Warner Bros.)
 1972 — Crossings (Warner Bros.)
 1973 — Sextant (Columbia)
 1974 — Head Hunters (Columbia)
 1974 — Thrust (Columbia)
 1975 — Man-Child (Columbia)
 1975 — Flood (CBS-Sony, LIVE in Japan)
 1976 — Secrets (Columbia)
 1976 — V.S.O.P (Columbia)
 1977 — The Quintet V. S. O. P. (Columbia)
 1977 — Tempest in the Colosseum V. S. O. P. (Columbia)
 1977 — The Herbie Hancock Trio (Columbia/Sony Japan)
 1978 — Sunlight (Columbia)
 1978 — An Evening With Herbie Hancock & Chick Corea In Concert (Columbia)
 1979 — Live Under The Sky V. S. O. P. (Columbia)
 1979 — Feets Don’t Fail Me Now (Columbia)
 1979 — Direct Step (CBS/Sony Japan)
 1979 — The Piano (CBS/Sony Japan)
 1980 — Mr. Hands (CBS)
 1980 — Monster (CBS)
 1981 — Magic Windows
 1982 — Herbie Hancock Quartet (CBS)
 1982 — Lite Me Up (CBS)
 1983 — Future Shock (Columbia)
 1984 — Sound-System (Columbia)
 1985 — Village Life (Columbia; Hancock + Foday Musa Suso)
 1986 — Soundtrack «Round Midnight» (CBS/Sony)
 1988 —  (Columbia)
 1992 — A Tribute to Miles (Warner)
 1994 — Dis Is Da Drum (Mercury)
 1995 — Return Of The Headhunters (PolyGram, Headhunters featuring Herbie Hancock)
 1996 — The New Standard (Verve)
 1997 — 1 + 1 (Verve)
 1998 — Gershwin’s World (Verve)
 2001 — Future 2 Future (Columbia)
 2003 — Directions In Music (Verve)
 2005 — Possibilities (Vector)
 2006 — Great Sessions (Blue Note)
 2007 — River: The Joni Letters
 2008 — Then and Now: The Definitive Herbie Hancock (Verve)
 2010 — The Imagine Project (Sony Music)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Херби Хэнкока
 Herbie Hancock. Class of 1960
 Херби Хэнкок на MySpace

 

Джазмены США
Композиторы США
Лауреаты премии «Оскар»
Лауреаты премии «Грэмми»
Лауреаты премии «Сезар»
Победители MTV Video Music Awards
Послы доброй воли ЮНЕСКО
Лауреаты Grammy Lifetime Achievement Award
Исполнители Blue Note Records
Выпускники Средней школы Академии Гайд-Парка
Выпускники Гриннельского колледжа
Преподаватели Музыкальной школы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Преподаватели Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Лауреаты премии Echo Jazz
Лауреаты Премии немецких музыкальных критиков
Почётные доктора Йельского университета